Аль Капоне, Альфонс Ґабріель «Аль» Капоне — (англ. Alphonse Gabriel «Al» Capone; 17 січня 1899 — 25 січня 1947) — американський гангстер італійського походження.
 Капоне (фільм) — американська біографічна драма про американського гангстера Аль Капоне.
 Зниклий Капоне () — американський фільм 1990 року. 
 Діллінджер і Капоне () — американський бойовик 1995 року.